Уваровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Уваровское сельское поселение — входит в Ленинский район (Республика Крым)
 Уваровское сельское поселение — входит в Нижнегорский район (Республика Крым)
 Уваровское сельское поселение — входит в Мокроусовский район (Курганская область)
 Уваровское сельское поселение — входит в Торопецкий район (Тверская область)